Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej kobiet (ang. UEFA Women's Under-17 Championship) – turniej piłkarski w Europie organizowany co roku przez UEFA (ang. Union of European Football Associations) dla zrzeszonych reprezentacji krajowych kobiet do lat 17. Pełnią funkcję kwalifikacji do mistrzostw świata U–17 – do światowego czempionatu awansują cztery najlepsze zespoły danej edycji turnieju Europy.

Historia 
Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 17 zostały zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy UEFA w dniu 22 maja 2006 i po raz pierwszy rozegrane w roku 2008.

Decyzję o rozpoczęciu dorocznych mistrzostw podjęto po inauguracji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet do lat 17 w 2008 roku – turniej w Europie działa jako kwalifikacje, gdy jest w tym samym roku co finały Mistrzostw Świata – dzięki temu UEFA podkreśliło, że angażuje się w piłkę nożną kobiet i stale wzrasta działalność w tym sektorze. UEFA ma również nadzieję, że nowe mistrzostwa będą zachęcać federacje członkowskie do rozwijania piłki nożnej kobiet.

Oczekiwania UEFA zostały przekroczone, gdy do pierwszej edycji zgłosiło się 40 państw. Pierwsza runda kwalifikacyjna została rozlosowana 19 lutego 2007. Na pierwszy sezon zdecydowano, że 4 drużyny dostaną się do finałów, a sama UEFA działała jako gospodarz w swojej szwajcarskiej bazie w Nyonie. Niemki zostały mistrzami przed Francuzkami, Dunkami i Angielkami. Wszystkie te drużyny zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata.

W następnym roku Niemki zachowały tytuł pokonując w finale Hiszpanki 7-0, a Francuzki wygrała z Norweżkami 3-1 w meczu o trzecie miejsce. Hiszpanki polepszyły swój wynik w 2010 wygrywając w rzutach karnych przeciwko Irlandkom, które zakończyły passę Niemek w półfinałach.

Finały

Osiągnięcia według krajów

Występy 
 Legenda
 – Triumfator
 – Finalista
 – 3. miejsce
 – 4. miejsce
 PF – Półfinał (tylko 2015, 2017 i 2019)
 FG – Faza grupowa (od 2014)
 K – Kwalifikacja do następnego turnieju

W nawiasach podana jest liczba drużyn występujących na danym turnieju.

W czerwonej obwódce zaznaczony jest gospodarz.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej kobiet
 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet

Przypisy

Bibliografia 
 Mistrzostwa Europy U-17 na stronie UEFA 
 Mistrzostwa Europy U-17 w serwisie RSSSF 

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej kobiet